John Hamilton (1535–1604) – szkocki arystokrata i polityk, 1. markiz Hamilton
 John Hamilton (1756–1818) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. markiz Abercorn
 John Hamilton-Gordon (1847–1934) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. markiz Aberdeen i Temair
 John Hamilton (1887–1958) – amerykański aktor
 John F. Hamilton (1893–1967) – amerykański aktor
 Big John Hamilton (1916–1984) – amerykański aktor

Zobacz też 
 John Hamilton Gray
 John Hamilton Roberts